The Somnambulist – cortometraggio del 1903 diretto da Alf Collins
 The Somnambulist – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Essanay
 The Somnambulist – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Solax Film Company
 The Somnambulist – cortometraggio del 1914 diretto da John W. Kellette
 The Somnambulist – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Georges Méliès
 The Somnambulist – film del 2010 diretto da Rachel Grissom
 The Somnambulist – film del 2011 diretto da Courtney Hood

Pagine correlate
The Somnambulists